Vinai peut faire référence à :

Patronyme 
 Andrea Vinai (1824-1893), peintre italien

Prénom 
  (1954-), diplomate

Taxon 
 , taxon
 , taxon
 Rowlandius vinai, taxon

Autre 
 
 , roman américain paru en 2004
 VINAI, groupe de musique électronique italien composé des producteurs Andrea et Alessandro Vinai